Ilsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Ilsch (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Ilsch (1927–2005), deutscher Fußballspieler